Сен-Жерме́н-Лаво́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 80 км на схід від Ліможа, 55 км на північний схід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Жермен-Лаволь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-Лаволь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез